Tradicionalment, escriptori pot referir a una peça de Mobiliari o a un tipus d'habitació dels monestirs de l'Europa medieval:
 Escriptori (moble).
 Scriptorium, habitació.

Escriptori pot referir també a diversos termes informàtics:
 Un tipus d'ordinador d'entre aquests:
 Ordinador de taula, també nomenat ordinador d'escriptori, un ordinador dissenyat per cabre en un escriptori.
 Client, un ordinador que accedeix als serveis d'un servidor. En certes ocasions, dins la xarxa que formen el servidor i els clients, pot estar referit com a ordinador d'escriptori.
 Una metàfora de l'escriptori, una metàfora d'interfície que tracta el monitor d'un ordinador com si fos un escriptori sobre el qual es poden posar objectes, dins d'aquesta representació s'utilitza en els conceptes:
Entorn d'escriptori, conjunt de paquets de programari per a oferir a l'usuari un ordinador amb una interfície gràfica.
Escriptori remot, tecnologia que permet a un usuari treballar des d'un ordinador remot situat en un altre lloc.